La Nouvelle Ève peut désigner :
 La Nouvelle Ève, un cabaret parisien situé 25, rue Pierre-Fontaine dans le  ;
 La Nouvelle Ève, un film de Catherine Corsini sorti en 1999.

Par ailleurs ce terme peut également désigner Marie, la mère de Jésus.